Сідра — велика затока у Середземному морі біля берегів Лівії

Сідра — село в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства